Михаил Загоскин:
 Загоскин, Михаил Васильевич (1830—1904) — русский писатель и журналист, общественный деятель.
 Загоскин, Михаил Николаевич (1789—1852) — русский писатель и драматург, автор исторических романов.